Argov est un nom de famille porté par les personnalités suivantes : 

 Meir Argov (1905-1963), activiste sioniste israélien né en Russie 
 Sasha Argov (1914–1995), compositeur israélien d'origine russe 
 Shlomo Argov (1929-2003), diplomate israélien 
 Zohar Argov (1955-1987), chanteur israélien